Saint-Placide – municipalità di Laurentides, Québec (Canada)
 Saint-Placide – stazione della Metropolitana di Parigi (Francia)

Pagine correlate 
 San Placido